Сьюзан «Сью» Брэнтли (Susan L. Brantley; род. 11 августа 1958) — американский геолог и геохимик.
Член НАН США (2012), доктор философии (1987), заслуженный профессор Университета штата Пенсильвания, где трудится с 1986 года, и где также заведует лабораторией и является директором института. Выпускница Принстона.

Биография 
В Принстонском университете получила степени бакалавра химии Magna cum Laude (1980), магистра (1983) и доктора философии (1987) геологических и геофизических наук. В 1980—1981 гг. стипендиат программы Фулбрайта в Перу, в 1981-82 гг. стипендиат IBM. В 1981-86 гг. ассистент на кафедре геологических и геофизических наук Принстона. В Университете штата Пенсильвания: с 1986 года ассистент-, с 1991 года ассоциированный, с 1997 года полный профессор геонаук, с 2008 года заслуженный; в 1998—2003 годах там директор центра химии и геохимии окружающей среды; с 2003 года директор Earth & Environmental Systems Institute. В 1995 году приглашённый учёный в Стэнфорде. Основатель Shale Network.

Президент Геохимического общества (2006—2008), вице- с 2004 года.
Фелло Американского геофизического союза (2007), Геологического общества Америки (2012) и Геохимического общества (2012).

Награды и отличия 
  (1987—1992)
 Медаль Артура Л. Дэя Геологического общества Америки (2011)
 Медаль Волластона, высшее отличие Геологического общества Лондона (2016)
 Geochemistry Division Medal Американского химического общества (2017)
  (2018)
 Robert Garrels Award, Геобиологическое общество (2019)

Почётный доктор (2011), также Лозаннского университета (2013).

Примечания

Ссылки 
 CV
 https://brantley.psu.edu/
 https://www.geosc.psu.edu/academic-faculty/brantley-sue
 https://news.psu.edu/expert/susan-brantley

Члены Национальной академии наук США
Доктора философии
Стипендиаты Фулбрайта
Члены Геологического общества Америки
Почётные доктора Лозаннского университета
Президенты Геохимического общества